Майкл «Майк» Питер Льюис (; ) — канадский гребец, выступавший за сборную Канады по академической гребле в период 2001—2011 годов. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Пекине, обладатель бронзовой медали чемпионата мира, дважды серебряный призёр Панамериканских игр в Санто-Доминго, победитель и призёр многих регат национального и международного значения.

Биография 
Майк Льюис родился 15 апреля 1981 года в городе Виктория провинции Британская Колумбия.

Начал заниматься академической греблей в 1999 году. Состоял в гребной команде «Виктория Вайкс» во время учёбы в Викторианском университете, неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах. Окончил университет, получив учёную степень в области химии.

Впервые заявил о себе в гребле на международной арене в 2001 году, став пятым в распашных безрульных четвёрках лёгкого веса на молодёжной регате в Линце. Год спустя в лёгких безрульных двойках одержал победу на молодёжной регате в Генуе.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 2003 года, когда вошёл в основной состав канадской национальной сборной и выиграл две серебряные медали на Панамериканских играх в Санто-Доминго: в лёгких безрульных четвёрках и в тяжёлых восьмёрках.

В 2004 году побывал на чемпионате мира в Баньолесе, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте лёгких безрульных двоек.

В 2006 году на мировом первенстве в Итоне финишировал в лёгких безрульных четвёрках четвёртым.

В 2007 году в той же дисциплине был четвёртым на чемпионате мира в Мюнхене и на этапе Кубка мира в Люцерне.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В программе безрульных четвёрок лёгкого веса пришёл к финишу третьим позади экипажей из Дании и Польши — тем самым завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

После пекинской Олимпиады Льюис остался в составе гребной команды Канады на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие крупнейших международных регатах. Так, в 2009 году в лёгких безрульных четвёрках он стартовал на мировом первенстве в Познани, сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал В и расположился в итоговом протоколе соревнований на 11 строке.

В 2010 году в лёгких безрульных четвёрках занял 15 место на чемпионате мира в Карапиро.

На мировом первенстве 2011 года в Бледе показал в той же дисциплине 14 результат. На том завершил карьеру профессионального спортсмена.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Майк Льюис  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Выпускники Викторианского университета